Томас М. Николс (род. 7 декабря 1960 г.) — специалист по международным вопросам, в настоящее время профессор Военно-морского колледжа США и Гарвардской школы расширения. Его работы касаются России, ядерного оружия и вопросов национальной безопасности. Ранее он был научным сотрудником Центра стратегических и международных исследований, Совета Карнеги по этике в международных отношениях и Школы государственного управления им . Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете. 

Его книга — «Смерть экспертизы» (Oxford University Press, 2017), посвящена изучению того, почему люди не доверяют установленным знаниям и как это наносит ущерб.

Ранняя жизнь и образование 
Томас М. Николс вырос в фабричном городке в штате Массачусетс. В своем выступлении в Фонде наследия он заявил, что он не из образованной семьи, а его родители были «детьми эпохи депрессии, которые бросили колледж». Николс — непобедимый пятикратный чемпион Jeopardy! , когда-то был одним из лучших игроков в истории.

Николс получил степень бакалавра в Бостонском университете; магистра в Колумбийском университете;  и докторскую степень в Джорджтаунском университете. Обладает сертификатом Института Гарримана Колумбийского университета.

Карьера 
Николс преподавал международные отношения, а также советские и российские дела в Дартмутском колледже и Джорджтаунском университете. Он также был стипендиатом в Программе международной безопасности в Гарвардской школе Кеннеди. Николс был председателем по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США, где он также возглавлял кафедру общественной дипломатии Форреста Шермана. Николс был секретарём Военно-морского флота, а также научным сотрудником Программы международной безопасности и Проекта по управлению атомом в Гарвардской школе Кеннеди.

В 1988 году Николс служил в Сенате США в качестве личного помощника сенатора Джона Хайнца по вопросам обороны и безопасности.

В 1996 году доцент в Дартмутском колледже в 1996 году, где он преподавал сравнительную политику и российские дела в правительственном департаменте. В 2005 году начал преподавать в Гарвардской школе расширения и вел курсы по ядерному оружию, холодной войне и вопросам национальной безопасности.

В 2011 году Николс был назначен научным сотрудником в Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете. За это время он начал работать над книгой по ядерной стратегии, которая была позже опубликована в 2014 году под названием «Бесполезно: ядерное оружие и национальная безопасность США». Книга представляет собой анализ американской политики в отношении ядерного оружия, возможных реформ ядерной стратегии США.

В 2016 году вместе с бывшим министром обороны США Уильям Перри, Николс был одним из девяти в качестве первых профессоров в USAF школе стратегических исследований сил. Он специализировался на вопросах ядерного сдерживания.

С 2019 года Николс является профессором Департамента по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США, а также преподает курсы в качестве адъюнкт-профессора в Гарвардской школе расширения. Кроме того, он является старшим юристом Совета Карнеги по этике в международных делах в Нью-Йорке.

Награды 
 Петра Т. Шаттак Премия за выдающиеся достижения в обучении от Гарвардской школы расширения (2012).
 Премия за заслуги в гражданской авиации.

Политика 
Николс представлял себя как консерватора Never Trump и был назван одним из «самых красноречивых консервативных голосов против президента Трампа». Во время президентской кампании 2016 года Николс утверждал, что консерваторы должны голосовать за Хиллари Клинтон, которую он ненавидел, потому что Трамп был «слишком психически неуравновешенным», чтобы служить главнокомандующим. Николс повторил этот аргумент для выборов в США, 2018.

После подтверждения Бретта Кавано в Верховном суде Соединенных Штатов Николс объявил 7 октября 2018 года, что он покинет Республиканскую партию и станет независимым, заявив, что голосование сенатора Сьюзан Коллинз за это подтверждение убедило его в том, что Республиканская партия существует только для осуществления грубой политической власти. Он также подверг критике Демократическую партию за то, что она «разрывается между тоталитарными инстинктами с одной стороны и полной политической халатностью с другой» и говорит, что поведение партии на слушаниях в Кавано, за исключением сенаторов Криса Кунса, Шелдона Уайтхауса и Эми Клобучар, было поддающимся искоренению. Но республиканцы стали угрозой верховенству закона и конституционным нормам.

Ссылаясь на доклад Мюллера, Николс утверждал, что Дональд Трамп потерпел неудачу в своей роли гражданина и главнокомандующего, поскольку никак не противодействовал россиянам за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Публикации

Книги 
 Священное дело: военно-гражданский конфликт по поводу советской национальной безопасности, 1917—1992 (1993, издательство Корнелльского университета) 
 Российское Президентство: Общество и Политика во Второй Российской Республике (1999, Palgrave Macmillan) 
 Завоевание мира: уроки для будущего Америки от холодной войны (2002, Прегер) 
 Канун разрушения: наступающая эпоха превентивной войны (2008, Университет Пенсильвании Пресс) 
 Тактическое ядерное оружие и НАТО, (соредактор) (2012, Военный книжный магазин) 
 Бесполезно: ядерное оружие и национальная безопасность США (2013, издательство Пенсильванского университета) 
 Смерть экспертизы: кампания против устоявшихся знаний и почему это важно (2017, издательство Оксфордского университета)

Примечания

Литература

Ссылки 

Википедия:Биографии современников
Преподаватели Гарвардского университета
Преподаватели Военно-морского колледжа (США)
Выпускники Колумбийского университета